

Codici 
 swv – codice ISO 639-3 della lingua shekhawati

Altro 
 SWV (Sisters with Voices) – gruppo musicale statunitense